Бри́тва — устройство для бритья.
 Бритва (фильм) () — художественный фильм 1980 года.
 Бритва (философия) — принцип, позволяющий уменьшить количество ошибок при выдвижении гипотез о сущности вещей.
 Бритва Оккама — методологический принцип («Не следует множить сущее без необходимости»).
 Бритва Хитченса (философ) — методологический принцип («Что выдвинуто без доказательств, то можно отвергнуть без доказательств»).
 Бритва Хэнлона — эпонимическое утверждение («Не приписывайте злонамеренности тому, что можно объяснить глупостью»).
 Бритва Оккама (Доктор Хаус) — третий эпизод первого сезона телесериала «Доктор Хаус».

См. также 
 Лезвие бритвы
 Остриё бритвы (значения)